Distrikt Mariscal Castilla bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Mariscal Castilla (Chachapoyas), Distrikt in der Provinz Chachapoyas (Region Amazonas)
 Distrikt Mariscal Castilla (Concepción), Distrikt in der Provinz Concepción (Region Junín)